Женская сборная Уэльса по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Уэльс на международной арене. Управляющим органом сборной выступает  ().

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 32-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Чемпионат мира 
 1983 – 12-е место

Мировая лига 
 2012/13 — 38—45 места
 2014/15 —

Игры Содружества 
 1998 — ниже 4-го места (не ранжировано)
 2002—2006 — не участвовали
 2010 — 8-е место
 2014 — 9-е место

Чемпионат Европы 
 1987 — 8-е место
 1991 — 9-е место

Hockey Champions Challenge I 
 2012 — 8-е место

Текущий состав 
Состав команды был объявлен перед турниром по хоккею на траве на Играх Содружества 2014, прошедшем в июле-августе 2014 в Глазго, Шотландия.

Главный тренер: Amanda Partington

См. также 
 Мужская сборная Уэльса по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Страница женской сборной на официальном сайте Hockey Wales

Уэльс
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Уэльсе